Świtalski je příjmení polského původu (ženská obdoba je Świtalska). Existuje několik významných nositelů tohoto jména:

 Karol Świtalski (1902–1993) – polský luteránský kněz
 Kazimierz Świtalski (1886–1962) – polský politik
 Jon Switalski – americký politik
 Michael Switalski – americký politik